Leptomyrmex — род муравьёв подсемейства долиходерины (Dolichoderinae, Leptomyrmecini). Его представители, благодаря своим тонким конечностям известны как «spider ants» (муравьи-пауки). Австралия, Новая Гвинея, Новая Каледония. Более 20 видов
.

Описание 
Среднего и мелкого размера древесные и земляные муравьи с очень длинными ногами и антеннами, тело тонкое. Окраска от яркой оранжевой до чёрной. Голова сильно вытянутая (почти вдвое длиннее своей ширины). Усики самок и рабочих 12-члениковые (у самцов антенны состоят из 13 сегментов). Жвалы рабочих с 16-25 зубцами. Нижнечелюстные щупики 6-члениковые, нижнегубные щупики состоят из 4 сегментов. Голени средних и задних ног с одной апикальной шпорой.
Стебелёк между грудкой и брюшком состоит из одного сегмента (петиоль)
.

Строение головы

Систематика 
Более 20 видов, которые делятся на подгруппы крупных («macro») и мелких («micro»).

 
 
 
 
 
 
 
 
 † — Доминиканский янтарь (19-16 млн лет)
 
 
 
 
  — Бразилия
 
 
 
 
 Другие виды

Схема филогенетических отношений внутри рода, установленная на основе молекулярно-генетических исследований показана на схеме (Lucky, 2011):

Примечания

Литература

Ссылки 
 Dolichoderinae

Долиходерины
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром